2 miejscowości w Polsce: 
 Konstantów – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Dzwola 
 Konstantów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Błonie